Niemcy:
 Frankweiler – dzielnica gminy Beltheim w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Frankweiler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Südliche Weinstraße